'Gianotti es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Enrique Fernández Gianotti (1911.2002), abogado laboralista y profesor universitario argentino.
 Fabiola Gianotti (1960-), física de partículas italiana.
 Francisco Gianotti (1881-1967), importante y prolífico arquitecto ítaliano.